Nowowiejski ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Julian Nowowiejski (1858–1941), polnischer katholischer Geistlicher, Erzbischof und Bischof von Płock
 Feliks Nowowiejski (1877–1946), polnischer Komponist, Dirigent, Organist und Musiklehrer